Kindred steht für:

 Kindred, in der Ethnosoziologie eine persönliche Verwandtschaftsgruppe
 Kindred of the East, ein Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Kindred – Clan der Vampire, Alternativtitel der Fernsehserie Embraced – Clan der Vampire

Orte:

 Kindred (North Dakota), Ortschaft im Cass County, North Dakota, USA
 Kindred (Tasmanien), Ortschaft in der Central Coast Municipality, Tasmanien, Australien

Personen:

 Bob Kindred (1940–2016), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Christopher Kindred (* 1966), US-amerikanischer Wrestler
 John J. Kindred (1864–1937), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sascha Kindred (* 1977), britischer Schwimmer und Paralympics-Teilnehmer